Seidlein ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz von Seidlein (1856–1935), bayerischer Eisenbahnminister
 Maria-Theresia von Seidlein (* 1957), deutsche Journalistin und Unternehmerin
 Peter C. von Seidlein (1925–2014), deutscher Architekt und Hochschullehrer